Кисоро — топоним.

 Кисоро (город) — город в Уганде.
 Кисоро (округ) — округ в Уганде.